Passy – comune francese, situato nel dipartimento dell'Alta Savoia della regione del Rodano-Alpi
Passy – comune francese, situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna
Passy – comune francese, situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
Passy – ex comune francese, ora parte dell'XVI arrondissement di Parigi
Cimitero di Passy – cimitero di Parigi nell'XVI arrondissement
 Passy – stazione sulla linea 6 della metropolitana di Parigi
Passy-sur-Seine – comune francese, situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.